Фінал Кубка УЄФА 1999—2000 — фінальний матч двадцять дев'ятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став турецький «Галатасарай», що обіграв лондонський «Арсенал» у серії пенальті після нічиєї 0-0.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 1999-00 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1999-00 на сайті RSSSF 

2000 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 17 травня
Травень 2000